Dylan – trzydyskowy przeglądowy album Boba Dylana zawierający najlepsze utwory z lat 1962–2006 i wydany w październiku 2007 r.

Historia i charakter albumu 
Album ten jest wyborem utworów Boba Dylana z całej jego kariery.

Ukazały się dwie główne wersje wydawnictwa:
 album trzydyskowy – zawiera on 51 utworów ułożonych chronologicznie. Wersja luksusowa zawiera dodatkowo serię 10 kart dla kolekcjonerów (kopie plakatów, zdjęć)
 album jednodyskowy – zawiera on 18 utworów

Album jednodyskowy dotarł do 36 pozycji na liście 200 albumów magazynu Billboard, a wersja luksusowa trzydyskowa do miejsca 93.

Lista utworów

Wydawnictwo trzydyskowe

Dysk pierwszy

Dysk drugi

Dysk trzeci

Wydawnictwo jednodyskowe

Bonusowy dysk limitowanego wydania

Wydanie japońskie

Opis albumu 
 Producent – Jeff Rosen
 Miejsce i czas nagrania
 album ten jest zbiorem najlepszych utworów Boba Dylana z całej jego kariery. Najstarszy utwór został nagrany 19 marca 1962, a ostatni 29 sierpnia 2006.
 Mastering – Mark Wilder
 Studio – Sony Music Studios w Nowym Jorku
 Tekst – Bill Flanagan
 Fotografie
 Broszurka: John Cohen, Daniel Kramer, Ken Regan, Al Clayton, David Gahr, Barry Feinstein, Hank Parker, Joel Bernstein, Watt Casey, Morgan Renard, Randee St. Nicholas.
 Wewnętrzna tylna okładka – Jan Persson
 Tylna okładka – Sony Archives
 Okładka dysku pierwszego – Jerry Schatzberg (przód); Daniel Kramer (tył)
 Okładka dysku drugiego – Ken Regan (przód); John Cohen (tył)
 Okładka dysku trzeciego – David Gahr (przód); Danny Clinch (tył)
 Projekt okładki broszury – Big Active, Londyn
 Czas – 218 min 19 s
 Firma nagraniowa – Columbia
 Numer katalogowy – 88697
 Data wydania – 1 października 2007

Listy przebojów

Album

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Paul Williams. Bob Dylan. Performing Artist 1960-1973. The Early Years. .
 Carl Benson. Bob Dylan Companion. Four Decades of Commentary. .
 
 Clinton Heylin. Bob Dylan. The Recording Sessions 1960-1994. .

Albumy kompilacyjne Boba Dylana
Albumy muzyczne wydane w roku 2007
Albumy Columbia Records
Albumy Legacy Recordings
Albumy wyprodukowane przez Boba Dylana
Albumy wyprodukowane przez Daniela Lanoisa
Albumy wyprodukowane przez Marka Knopflera